Funktionsbekleidung ist

 Kleidung, die aus Funktionstextilien hergestellt ist
 ein Synonym für Outdoor-Bekleidung